Cazan ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Cazan (* 1929), rumänischer Politiker (PCR)
 Ionel Cazan (* 1988), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Ionuț Cazan (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Iulică Cazan (* 1980), rumänische Sportschützin
 Laurențiu Cazan (* 1957), rumänischer Multiinstrumentalist, Komponist, Texter, Sänger und Arrangeur
 Lucian Cazan (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Paul Cazan (* 1951), rumänischer Fußballspieler
 Traian Cazan (* 1958), rumänischer Eishockeyspieler

Cazan bezeichnet außerdem einen Ortsteil der französischen Gemeinde Vernègues

Siehe auch:
 Kazan
 Kasan (Begriffsklärung)